Space Cadet («Космонавт-стажер») — девятая серия одиннадцатого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 6 января 2013 года на канале FOX.

Сюжет 
У Криса в школе начинаются серьёзные проблемы с учёбой. Директор школы говорит Лоис и Питеру о том, что он в ближайшее время может быть отчислен из школы.
Дома Гриффины обсуждают, что же им делать. В этот самый момент Крис подслушивает разговор своих родителей, обвиняя их в том, что они считают его умственно отсталым.

На следующее утро Лоис пытается подбодрить Криса, но всё тщетно — он очень подавлен и обижен на своих родителей. В этот момент Брайан предлагает Лоис отдать Криса в специальный лагерь, где ему будет комфортно учиться с такими же, как и он. С кипой буклетов Лоис приходит к Крису, предлагая тому самому выбрать лагерь, в который ему захочется поехать. Выясняется, что в пачке буклетов случайно оказалась реклама «Космического Лагеря», в котором занятия по математике и физику осуществляются прямо на мысе Канаверал, что находится в Флориде. Однако, Крис немедленно выбирает именно этот лагерь, хотя Лоис пытается его отговорить.

Приехав на Мыс Канаверал, Гриффины оставляют Криса в лагере. Брайан, Стьюи, Лоис и Питер желают Крису удачи. Однако, жизнь в лагере оказывается не так и хороша — над Крисом все подшучивают, а учёба ему никак не даётся. Он звонит домой и просит Лоис забрать его. Выхода нет — приходится приезжать за Крисом обратно. Однако, Питер уговаривает всех побыть в шаттле перед поездкой. Внутри корабля Стьюи нажимает кнопку запуска. Ракета взлетает в космос.

В Куахоге Гриффины становятся известными — о них говорят по всем новостям. Консуэлла забирает дом Гриффинов, утаскивая его к себе. В это время Центре управления полётами пытаются дать рекомендации по возврату домой, однако, связь обрывается. Все напуганы, и лишь только Крис предполагает, что сможет замедлить ход Шаттла путём запуска противоракет, чему он научился в лагере. И это действительно помогает, однако, ракета дезориентируется в пространстве: начинает стремительно набирать скорость и вращаться из-за неправильного угла наклона ракеты. И снова Крис находит решение проблемы — вручную меняет настройки пилотирования, включает автопилот. Все вздыхают с облегчением — они летят домой.

В Куахоге Гриффинов встречают, как героев. Уже дома Лоис и Питер благодарят Криса за то, что он спас их жизни, извиняются, за то, что считали его глупым. Питер не может понять, кто передвинул их дом.

Рейтинги 
 Рейтинг эпизода составил 3.6.
 Эпизод посмотрело порядка 7.26 миллионов американцев, в ту ночь это было гораздо больше, чем у «Закусочной Боба», однако, серия проиграла очередному эпизоду «Симпсонов» (8.97 миллионов зрителей).

Критика 
 Кевин МакФарланд из A.V. Club дал эпизоду оценку B-.
 Джон Блаббер из Bubbleblabber дал эпизоду 9/10 баллов, говоря: «Я думаю, мы начинаем видеть некоторые новые ингредиенты, смешная смесь из которых и является „Гриффинами“».

Ссылки на культурные явления 
 Начальная заставка серии пародирует таковую в популярном британском скетч-шоу «Летающий цирк Монти Пайтона».
 Когда Лоис и Питер посещают директора школы, в которой учится Крис, он показывает им картину Криса, на которой он пытался изобразить персонажа из «Закусочной Боба».
 После поломки системы связи, Питер говорит Брайану, чтобы тот ввёл код «Вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, B, A, Start», чтобы получить неограниченный запас жизней. Это отсылка на коды для игр Konami.
 На экскурсии по шаттлу Питер говорит, что он «всегда хотел бы стать космонавтом, как Лэнс Армстронг», на что Крис говорит, что это был Нил Армстронг. Питер отвечает: «значит, он лгал и о своем имени тоже». Возможно, это является отсылкой к обвинениям Лэнса Армстронга в употреблении допинга. 
 Когда Крис звонит Лоис, над ним подшучивает робот Jinx, говоря: «Шутка выполнена». Это отсылка к фильму 1986 года «SpaceCamp».

Примечания

Ссылки 
  

Серии «Гриффинов»